Bruno Retailleau (1960-), homme politique français ;
 Sylvie Retailleau (1965-), scientifique française, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
 Valentin Retailleau (2000-), coureur cycliste français.